SYS steht für

 einen Befehl der Programmiersprache BASIC, siehe SYS (BASIC)
 einen Befehl in DOS, siehe SYS (Kommandozeilenbefehl)
 englische Kurzform für Synchroneiskunstlauf

Sys ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Sys (1914–1990), belgischer Boxer
 Klaas Sys (* 1986), belgischer Radrennfahrer

Abkürzung